Deadwood kan syfta på:

  Deadwood (song) – en sång av Dirty Pretty Things
 Deadwood (TV-serie) – en amerikansk western-tv-serie som hade premiär i mars 2004
 Deadwood (spel)

Geografi

USA
 Deadwood, Oregon
 Deadwood, South Dakota – en stad och huvudsäte i Lawrence County, South Dakota, USA